Assyrische Rijk, een rijk dat bestond tussen 2000 v.Chr. en 609 v.Chr. 
 Assyriërs (volk),  een etnische groep in het huidige Irak, Libanon, Syrië en Turkije